Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 563 dans le monde.
 
 Route régionale 563 en Finlande
  dans certains pays